Meunasah Geudong (Baktiya), een plaats in Indonesië
Meunasah Geudong (Tanah Jambo Aye), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing